Чемпионат мира по турецким шашкам 2017 — прошёл 20—22 января 2017 года в Триполи (Ливия). Чемпионом мира стал представитель Турции опередивший многократного чемпиона Фаика Йылдыза. В турнире приняли участие 60 шашистов из 11 стран.

Регламент 
Турнир прошёл по швейцарской системе в 9 раундов.

Итоговое положение

Примечания 

2017 год в шашках
Чемпионаты мира по турецким шашкам
Международные спортивные соревнования в Триполи
Январь 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
2017 год в Ливане